ESE peut faire référence à :
 Easy Serving Expresso, un standard libre de dosettes à café expresso ;
 École supérieure d'électricité, une grande école d'ingénieurs française (Supélec) ;
 Extensible Storage Engine, une technologie de stockage de Microsoft ;
 ESSEC Solutions Entreprises, une association professionnelle de l'ESSEC ;
 , une société savante européenne ;
 Europeana Semantic Elements, un format (schéma XML) de métadonnées utilisé par Europeana ;
 Est-Sud-Est, une direction ;
 Earth Science Enterprise, une ancienne désignation du programme de recherche de la NASA sur le système Terre ;
 Éthique sur l'étiquette, un collectif pour la promotion du respect des Droits de l’Homme au travail et la promotion d'un commerce éthique.